Адина:

 Адина () — название рода древесных растений семейства Мареновые
  — старое название растения 
 Адина и Самми — средневековая поэма о двух влюблённых по сюжету напоминающая такие произведения, как: "Тахир и Зухра", "Лейли и Меджнун", "Ромео и Джульетта", и т.д.
 Адина Мандлова — чешская актриса кино и театра